Villanueva de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de las Torres (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Villanueva de las Torres (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar